Mangold est un nom de famille d'origine germanique notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (1813–1889), compositeur et chef d'orchestre allemand ;
 Charles Mangold (1891–1944), fonctionnaire et résistant français ;
  (1719–1767), anatomiste et chimiste allemand ;
 Erni Mangold (née en 1927), actrice autrichienne ;
 Hilde Mangold (1898–1924), embryologiste allemande ;
 Jean Thomas Mangold (1816-1888), auteur d'opérettes alsaciennes;
 James Mangold (né en 1963), réalisateur, scénariste, producteur et acteur américain ;
 Katharina Mangold-Wirz (1922-2003), biologiste et malacologiste suisse ;
 Mike Mangold (1955–2015), aviateur américain ;
 Nick Mangold (né en 1984), joueur de football américain ;
 Nikolaus Mangold (né en 1950), joueur de hockey sur glace allemand ;
 Robert Mangold (né en 1937), peintre minimaliste américain
 Notes et références

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme germanique
Patronyme alsacien